Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1960 года прошли среди мужчин с 7 по 10 сентября. Были разыграны медали в 7 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 53 стран. Место проведения —  () на Пьяцца Апполодоро в Риме.

Турнир стал триумфом советских тяжелоатлетов. СССР представляли 6 спортсменов, и они выиграли 5 золотых и 1 серебряную награду в 7 категориях. Единственный серебряный призёр Трофим Ломакин в категории до 90 кг уступил только другому советскому тяжелоатлету Аркадию Воробьёву.

Одним из наиболее ярких моментов всех Олимпийских игр стало выступление 25-летнего Юрия Власова, который в категории свыше 90 кг установил мировой рекорд в троеборье — 537,5 кг.

Медалисты

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1960
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
1960 год в тяжёлой атлетике